La Selección de baloncesto de Malí es el equipo formado por jugadores de nacionalidad maliense que representa a la Federación de baloncesto de Malí en las competiciones internacionales organizadas por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) o el Comité Olímpico Internacional (COI), los Juegos Olímpicos, Campeonato mundial de baloncesto y FIBA África.

Palmarés

Afrobasket
 1 medalla de oro: Dakar 1972

Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-19
 16.ª posición (2017)

Historial

Áfrobasket

Véase también 
 FIBA África

Baloncesto
Malí
Baloncesto